Farjon kan som auktorsförkortning betyda:

 Aljos Farjon
 Aljos K. Farjon

Robotskapade auktorsförkortningar